Dieser Artikel behandelt den SK Sturm Graz bei Spielen im Europacup. Bislang nahm Sturm dreimal an der UEFA Champions League teil, wobei 2001 mit dem Einzug in die zweite Gruppenphase der größte Erfolg gelang.

Stand: 3. November 2022

Literatur 
 August Kuhn und Herbert Troger: Hier regiert der SK Sturm: das Buch zum Meistertitel, Verlag Styria, 1998, ISBN 3-222-12620-8
 Martin Behr und Herbert Troger: Wir sind Sturm! 100 Jahre Grazer Fußballgeschichte, Verleger: SK Puntigamer Sturm Graz, 2008, ISBN 978-3-200-01609-5

SK Sturm Graz
Graz Europacup
Graz, Sturm